In questa lista sono raccolti i calciatori che hanno rappresentato in almeno una partita la Nazionale di calcio del Perù. In grassetto sono indicati i calciatori ancora in attività.

Statistiche aggiornate a agosto 2022.

Note

Collegamenti esterni
  Perù - Record International Players su Rsssf.com
 

Peruviana
Calciatori della Nazionale peruviana